A lyga 2022 var den 33. udgave af det litauiske mesterskab i fodbold. Turneringen blev afviklet fra den 4, marts, 2022 og blev afsluttet den 23. november, 2022.

FK Žalgiris Vilnius vandt deres 10. litauiske mesterskab.

Mesterskabsslutspil 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
! #
! Hold
! Points
! K
! V
! U
! T
! M+
! M–
! M +/–
! Kvalifikation eller nedrykning
|- align=center style="background:#C5FFD0;"
| ||1.|| style="text-align:left;" | FK Žalgiris
||84||36||26||6||4||40||12||+58|| UEFA Champions league 1. kvalrunde 
|-
|||||||||||
|-align=center style="background:#FFFF93;"
| ||2.|| style="text-align:left;" | FK Kauno Žalgiris
||63||36||18||9||9||42||15||+18|| Conference League 2. kvalrunde
|-align=center style="background:#FFFFBB;"
| ||3.|| style="text-align:left;" | FK Panevėžys
||62||36||18||8||10||31||12||+19||rowspan=2| Conference League 1. kvalrunde
|-align=center style="background:#FFFFBB;"
| ||4.|| style="text-align:left;" | FC Hegelmann
||61||36||16||13||7||30||19||+30
|-
||||||||||||||
|- align=center
| ||5.|| style="text-align:left;" | FK Riteriai
||59||36||17||8||11||27||19||+12
|- align=center
| ||6.|| style="text-align:left;" | FK Sūduva
||55||36||15||10||11||21||18||+8
|- align=center
| ||7.|| style="text-align:left;" | FA Šiauliai
||50||36||13||11||12||24||24||0
|- align=center
| ||8.|| style="text-align:left;" | FK Banga
||30||36||6||12||18||17||33||-21
|- align=center style="background:#FFE2E2;"
|  ||9.|| style="text-align:left;" | FC Džiugas
||27||36||5||12||19||20||36||-33 ||  Nedrykningsplayoff
|- align=center style="background:#FFCCCC;"
|  ||10.|| style="text-align:left;" | FK Jonava
||3||36||0||3||33||4||68||-91||  'Nedrykning til Pirma lyga
|}

 Målscorer Pr. 2. januari, 2022; Kilde:

Eksterne kilder/henvisninger 
 A lyga alyga.lt
 RSSSF 2022
 Soccerway 2022

Fodbold i 2022
Sæsoner i A lyga